

Limbe 
 En technologie, le limbe est le bord gradué d'un cercle ou d'un secteur circulaire ; on peut le voir sur un astrolabe, un sextant , un graphomètre, etc.  
 En astronomie, le limbe désigne le bord du disque d'un astre ; le limbe lunaire est ainsi le bord du disque de la Lune.
 En botanique, le limbe, nommé aussi (limbe foliaire), est une partie de la feuille d'une plante.
Ne pas confondre avec le nimbe, un disque de lumière circulaire, que les peintres et les sculpteurs placent, depuis l'Antiquité égyptienne, autour de la tête des personnages sacrés.

Limbes 
 Les limbes sont, dans la religion catholique, des lieux de l'au-delà situés aux marges de l'Enfer.
Un lieu entre le rêve et le cauchemar.
 Limbes / Limbo est un essai de Nancy Huston.
 Le Chaos tourbillonnant des Limbes est un plan d'existence chaotique du jeu de rôle Donjons et Dragons.
Les Limbes est un espace de recherche et de diffusion d'art contemporain situé à Saint-Étienne

Limbé 
 Limbé (appelée aussi Limbe) est une ville du Sud-Ouest, au Cameroun. Limbé a été fondée en 1857 sur le flanc sud du mont Cameroun et est devenue une station balnéaire.
 Limbé est une commune d'Haïti, située dans le département du Nord d'Haïti. La commune est le chef-lieu de l'arrondissement de Limbé. 
 Bas-Limbé est une commune d'Haïti, située dans le département du Nord et l'arrondissement de Limbé.
 La rivière Limbé est un cours d'eau qui coule dans le département Nord d'Haïti.
 Limbe est une ville du Malawi.

Limbique 
 En anatomie du cerveau, le système limbique est un ensemble de structures au bord du cortex, décrit par Paul Broca, et impliqué dans le traitement des émotions.